84. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 19–25 września 2012 w stolicy Danii Kopenhadze. Były to szóste zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata (poprzednio w: 1921, 1931, 1937, 1949 i 1956). Jedynie Włoszka Giorgia Bronzini w wyścigu ze startu wspólnego zdołała obronić tytuł mistrzyni świata. Nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali. 

Ponownie od mistrzostw świata w Weronie w 2004 zostały rozegrane konkurencje juniorek i juniorów (jazdy indywidualne na czas i wyścigi ze startu wspólnego).

Nieudany był start reprezentantów Polski, bowiem nie tylko nie zdobyli oni żadnego medalu, ale nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem było zajęcie 14. miejsca przez Katarzynę Kirschenstein w wyścigu ze startu wspólnego juniorek.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 851 osób (231 kobiet i 620 mężczyzn) z 71 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Belgia (39 osób), Włochy (39), Francja (38) i Holandia (38). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata, Polski Związek Kolarski zgłosił 22 osoby (15 zawodników i 7 zawodniczek) w dziewięciu konkurencjach (bez jazdy indywidualnej na czas kobiet).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2011 w kolarstwie
2011 w Danii
Kolarstwo w Danii
Sport w Kopenhadze